Systella är ett släkte av insekter. Systella ingår i familjen Trigonopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Systella